Le fichage, une technique de pose de pierre.
 Le fichage des populations, un recueil de renseignements sur des personnes.